Strobl peut faire référence à :

Toponyme 
 Strobl, une commune autrichienne du district de Salzbourg-Umgebung dans l'État de Salzbourg.

Patronymes 
(classement par ordre alphabétique du prénom)
 Alajos Stróbl (aussi Aloys Strobl, en hongrois Stróbl Alajos ; 1856–1926), sculpteur hongrois
  (né en 1994), acteur vocal allemand
 Andreas Strobl (1703-1758), prêtre jésuite allemand, astronome à la cour de Jai Singh II
  (1807–1871)
  (né en 1949), compositeur et chef d'orchestre autrichien
 
 Claudia Strobl (né en 1965), ancienne skieuse alpine autrichienne
 Elisabeth Udolf-Strobl (née en 1956), femme politique autrichienne
  (né en 1961), guitariste autrichien
  (1897–1980), politicien autrichien (ÖVP)
  (né en 1957), politicien autrichien (SPÖ)
 Fritz Strobl (née en 1972), skieur alpin autrichien
  (1846–1925), prêtre autrichiens et entomologiste
 Georg Strobl (1910–1991), ancien joueur professionnel de hockey sur glace allemand
  (né en 1941), physicien allemand
 
  (1940-), auteur autrichien et musicien
 Ingrid Strobl (1952-), une journaliste et écrivain autrichienne
  (né en 1939), politicien allemand (CSU)
 Jochen Strobl (né en 1979), un spécialiste italien du combiné nordique
  (1748–1805), publiciste allemand
  (1887–1965), politicien allemand (SPD)
  (né en 1958), géographe autrichien
 Josef Strobl (1974-), skieur autrichien - slovène
  (1868–1932), acteur autrichien
  (1908–1984), prêtre autrichien
 Karl Hans Strobl (1877–1946), écrivain autrichien
  (1900–1974), fonctionnaires autrichien, politicien et le ministre fédéral
 
  (né en 1956), entrepreneur et homme politique autrichien (Die Grünen)
  (né en 1950), politicien allemand (Bayern) (SPD)
 
  (né en 1951), sculpteur autrichien
 Rudolf Strobl (1927–1997), acteur autrichien
 Thomas Strobl (né en 1960), homme politique allemand, membre de la CDU
 Tobias Strobl (né en 1990), footballeur allemand
  (1925–2006), artiste autrichien de cabaret
 Tony Strobl (1915–1991), dessinateur de bandes dessinées animalières
  (1914–1997), footballeur Sudètes
  (1920–1993), professeur d'université allemand
  (1884–1975), sculpteur hongrois

Voir aussi

Notes et références 

Homonymie de patronyme